Naßwiesengraben ist ein Gewässername:

 Naßwiesengraben (Altmühl), rechter Auengrabenarm der Altmühl nach Aha, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Naßwiesengraben (Rösgraben), rechter Zufluss des Rösgrabens (zum Schreinermühlbach, zur Altmühl) bei der Rösmühle von Rös, Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Naßwiesengraben (Thalach), linker Zufluss der Thalach vor Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern

Siehe auch:
 Nassbach
 Wiesenbach